Pierreville är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Mauricie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Pierreville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pierreville är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Pierreville. Runt Pierreville är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Pierreville består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Pierreville (lungsod sa Canada, Québec, Mauricie)